

Pessoas
Clark Darlton (1920-2005) - Escritor alemão

Ficção 
Andreas Darlton, personagem do anime Code Geass - Lelouch of the Rebellion.

Localidades
Darlton (Inglaterra)

Desambiguação